Küpper steht für:
 Küpper (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Küpper-Brauerei, Gebäudeensemble einer ehemaligen Brauerei in Wuppertal
 Küpper-Produktionsfunktion, betriebswirtschaftlichen Produktionsfunktion der Produktionstheorie

Küpper ist der Name folgender

Orte:
 Küpper, deutscher Name der Ortschaft Miedziana (Sulików) in der polnischen Landgemeinde Sulików, siehe Gmina Sulików
 Küpper, deutscher Name der Ortschaft Nowa Kopernia in der polnischen Stadt-und-Land-Gemeinde Szprotawa (Sprottau)

geografischer Objekte:
 Küpper (Fluss), ein Nebenfluss der Lausitzer Neiße

Siehe auch:
 Küper (Begriffsklärung)